Петро́вский сельсовет (Петровский сельский совет) — название ряда административно-территориальных и муниципальных образований в ряде стран бывшего СССР.

Российская Федерация 

 Петровский сельсовет — в Троицком районе Алтайского края
 Петровский сельсовет — в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Петровский сельсовет — в Медвенском районе Курской области.
 Петровский сельсовет — в Хомутовском районе Курской области.
 Петровский сельсовет — в Черемисиновском районе Курской области.
 Петровский сельсовет — в Саракташском районе Оренбургской области.

упразднённые
 Петровский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (1923—1954).
 Петровский сельсовет — в Истринском районе Московской области (до 1932).
 Петровский сельсовет — в Клинском районе Московской области (до 1994).
 Петровский сельсовет — в Звенигородском (1929—1930, 1963—1965) и Наро-Фоминском (1930—1963, 1965—1994) районах Московской области.
 Петровский сельсовет — в Новопетровском (1929—1959), Рузском (1959—1960) и Истринском (1960—1963) районах Московской области.
 Петровский сельсовет — в Серебряно-Прудском районе Московской области (1929—1954, 1976—1994).

Украина 

Петро́вский сельский совет () — ряд упраздненных в 2020 году муниципалитетов.

Днепропетровская область 
 Петровский сельский совет — в Петропавловском районе.

Донецкая область 
 Петровский сельский совет — в Волновахском районе.
 Петровский сельский совет — в Покровском районе.
 Петровский сельский совет — в Старобешевском районе.

Запорожская область 
 Петровский сельский совет — в Гуляйпольском районе.

Ивано-Франковская область 
 Петровский сельский совет — в Тлумачском районе.

Киевская область 
 Петровский сельский совет — в Киево-Святошинском районе.
 Петровский сельский совет — в Таращанском районе.

Кировоградская область 
 Петровский сельский совет — в Знаменском районе.
 Петровский сельский совет — в Компанеевском районе.
 Петровский сельский совет — в Петровском районе.

Луганская область 
 Петровский сельский совет — в Перевальском районе.
 Петровский сельский совет — в Сватовском районе.

Николаевская область 
 Петровский сельский совет — в Николаевском районе.

Одесская область 
 Петровский сельский совет — в Белгород-Днестровском районе.
 Петровский сельский совет — в Великомихайловском районе.
 Петровский сельский совет — в Кодымском районе.
 Петровский сельский совет — в Лиманском районе.
 Петровский сельский совет — в Николаевском районе.
 Петровский сельский совет — в Подольском районе.

Полтавская область 
 Петровский сельский совет — в Глобинском районе.
 Петровский сельский совет — в Хорольском районе.

Харьковская область 
 Петровский сельский совет — в Балаклейском районе.
 Петровский сельский совет — в Красноградском районе.
 Петровский сельский совет — в Купянском районе.
 Петровский сельский совет — в Шевченковском районе.

Херсонская область 
 Петровский сельский совет — в Белозёрском районе.
 Петровский сельский совет — в Геническом районе.

Черкасская область 
 Петровский сельский совет — в Монастырищенском районе.

Черниговская область 
 Петровский сельский совет — в Бобровицком районе.
 Петровский сельский совет — в Борзнянском районе.
 Петровский сельский совет — в Козелецком районе.
 Петровский сельский совет — в Прилукском районе.
 Петровский сельский совет — в Щорском районе.

Крым 
 Петровский сельский совет — в Красногвардейском районе. С переходом под юрисдикцию Российской Федерации в 2014 году упразднён, на его месте образовано Петровское сельское поселение.

См. также